

Wydarzenia 

 koniec panowania pierwszego władcy Chin z dynastii Zhou Wuwanga